Luciane Menezes (São João de Meriti, 1967) é uma cantora, pesquisadora musical, compositora e cavaquinista brasileira. 

Menezes fez parte dos grupos Dobrando a Esquina e Pau de Braúna. Lançou em 2004 o primeiro CD, estreando a carreira solo.

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Pesquisadores do Brasil
Cavaquinistas do estado do Rio de Janeiro
Cantores de xote
Cantores de baião
Naturais de São João de Meriti